Haukohl ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Haukohl (1841–1906), deutscher Großkaufmann und Handelsrichter
 Stephan Haukohl (* 1993), deutscher Basketballspieler